szachownica – plansza do gry w szachy;
 szachownica – układ elementów lub motyw przypominający swym wyglądem planszę szachową;
 szachownica lotnicza – biało-czerwony znak polskich wojskowych statków powietrznych;
 szachownica – rodzaj roślin (Fritillaria) należących do rodziny liliowatych;
 szachownica kostkowata – polski gatunek z rodzaju szachownic;
 jaskinia Szachownica – zespół jaskiń w rezerwacie przyrody Szachownica na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej;
 Szachownica w Krównikach – rezerwat przyrody w Krównikach, w woj. podkarpackim;
 szachownica Polibiusza – prosty szyfr;
 szachownica pól lub gruntów – układ wielu niewielkich pól, działek i zagonów o rozmaitym kształcie i rozmiarze rozdzielonych miedzami;
 szachownica Adelsona – złudzenie optyczne;
 polowiec szachownica – gatunek motyla;
 Wielka Szachownica – koncepcja geopolityczna stworzona przez Zbigniewa Kazimierza Brzezińskiego;
 Szachownica – film z 1990;
 szachownica – w kajakarstwie forma nurtu rzeki z rozsianymi głazami.

Zobacz też 

 Heraldyka szachowa
 Warcabnica